SKIP nebo skip může být:

skip
košový výtah nebo šikmý výtah, specializované výtahové zařízení pro dopravu sypkých hmot ve speciální nádobě pohybující se po kolejnicích
zvláštní hráčská funkce v curlingovém družstvu 
v některých programovacích jazycích se může jednat o příkaz, který znamená posun o zadaný počet záznamů vpřed nebo vzad

SKIP
 SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky